Adrien Lemaître (1863-1944), peintre français ;
 Adrien Lemaître (1982-), animateur français de télévision.